Superávite (do latim superavit, cujo significado literal é "sobrou", com o significado de "excedente") é um termo econômico com aplicações em diversas ciências e áreas. Em contabilidade, superávite é o termo genérico que se dá a uma conta de balanço de entidades com finalidades econômicas (direito privado) ou da administração pública que, em geral, corresponde à conta "lucro do exercício" dos balanços empresariais privados.

Em administração, superávite  é o resultado derivado da execução orçamental que aferiu mais ganhos do que gastos. Nesse caso, o orçamento é chamado de superavitário. O resultado oposto denomina-se "deficit" (ou défice).

Em economia ou contabilidade nacional, quando há uma diferença positiva entre receita e despesa na balança comercial de um país, esta passa a ser superavitária, sobrando, ao país, capital para ser reinvestido no seu sistema financeiro.

Aplicação econômica do superavit 
O controle monetário há que ser executado de forma que não haja deflação, que é tão maléfica para o sistema financeiro quanto a inflação, pois ambas causam recessão. Como John Maynard Keynes declara, em sua obra A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1936):

Assim, Keynes propunha que o estado se transformasse num motor do desenvolvimento, intervindo de forma cíclica e positiva, criando ora superavit, ora déficit, na macroeconomia e na microeconomia.

Ver também
 Deficit

Contabilidade
Economia do setor público